Юдит (Judith, Judit) може да се отнася за:

 Юдит (име), женско име
 Юдит Баварска (795-843), съпруга на Лудвиг Благочестиви
 Юдит Фландърска (844–870), кралица на Уесекс и граф иня на Фландрия
 Юдит Баварска (925–985), херцогиня на Бавария (925–985) от род Луитполдинги
 Юдит Фландърска (843-870), кралица на Уесекс и графиня на Фландрия
 Юдит Стара († 1091), съпруга на маркграф Херман I фон Баден
 Юдит Баварска (1103–1131), херцогиня на Швабия, майка на император Фридрих I Барбароса
 Юдит Бабенберг (1115–1168), съпруга на Вилхелм V, маркграф на Монферат
 Гута Хабсбургска (Юта) (1271–1297), кралица на Чехия и Полша, съпруга на Вацлав II
 множество кралици

в религията:
 Юдит (еврейска библия), вариант на името Юда
 „Книгата за Юдит“, книга от Стария завет

Други:
 664 Юдит, астероид

Вижте също 
 Юда (име)